Вовчинский — украинская фамилия.

Известные носители:
 Вовчинский, Григорий Васильевич (род. 1988) — украинский спортсмен, чемпион паралимпийских игр в Сочи и призёр параолимпийских игр в Ванкувере.
 Вовчинский, Моисей Никитич (1880—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Киевской губернии.